

Монтрей () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Монтрей () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Монтрей () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Монтрей () — місто та муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені

 Монтрей-ан-Ко () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Монтрей-ан-Ож () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Монтрей-ан-Турен () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Монтрей-Белле () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Монтрей-Боннен () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Монтрей-де-Ланд () — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Монтрей-о-Льйон () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Монтрей-о-Ульм () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Орн